Corsia steht für:
 Corsia, Pflanzengattung aus der Familie der Corsiaceae

Corsia ist der Familienname folgender Personen:
 Gilbert Corsia (1915–1985), algerischer Maler 
 Ted de Corsia (1905–1973), US-amerikanischer Schauspieler

CORSIA steht für:
 Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, Kohlenstoffkompensations- und Reduktionsprogramm für die internationale Zivilluftfahrt

Siehe auch:
 Korsia